Szwajcaria:
 Beinwil – gmina w kantonie Solura, w okręgu Thierstein
 Beinwil am See – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Kulm
 Beinwil (Freiamt) – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Muri